Флеа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Ла-Курон. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16138.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 105 км южнее Пуатье, в 6 км к западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3549 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 2311 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1645 были экономически активными, 666 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 1645 активных работали 1518 человек (786 мужчин и 732 женщины), безработных было 127 (64 мужчины и 63 женщины). Среди 666 неактивных 224 человека были учениками или студентами, 258 — пенсионерами, 184 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам (XI—XII века). Исторический памятник с 1912 года
 Бронзовый колокол (1684 год). Исторический памятник с 1944 года
 Церковь Сен-Пьер
 Статуя Св. Варвары (XVII век). Высота скульптуры — 150 см. У скульптуры отсутствуют руки и голова. Ранее скульптура находилась в разрушенной часовне Св. Варвары. Исторический памятник с 1995 года
 Замок Флеак (XIX век)
  (XVI век)

Города-побратимы 
  Марктбрайт (Германия, с 1986)
   (Шотландия, с 1993)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта